The Martyr : film muet américain de Phillips Smalley et Lois Weber, sorti en 1911
 The Martyr : album d'Immortal Technique (2011)